L'édition 2020 du tournoi de tennis d'Astana se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Pablo Andújar, du Serbe Laslo Djere, de l'Argentin Juan Ignacio Londero et des Français Richard Gasquet et Gilles Simon. Ils sont respectivement remplacés par Mikhail Kukushkin, Federico Delbonis, Egor Gerasimov, Radu Albot et Mackenzie McDonald.

Lauréats 
John Millman remporte son premier titre ATP en simple en battant en finale Adrian Mannarino.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen remportent le tournoi en battant en finale Max Purcell et Luke Saville. Ils remportent leur  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Astana
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
 
 

Astana
Sport au Kazakhstan en 2020
Tennis en octobre 2020
Tennis en novembre 2020
Astana
ATP 2020
Événement sportif à Astana